Гуллфакси — волшебный конь в скандинавской мифологии. Его имя означает «золотая грива».

Как говорится в мифах, первоначально конь принадлежал великану Грунгниру, а затем был передан Магни его отцом Тором в качестве вознаграждения за помощь в битве с Грунгниром. 

В мифах Гуллфакси является лошадью, одинаково быстро перемещающейся по земле, по воздуху и по воде, но не такой быстрой, как Слейпнир, конь Одина.

Конь Гуллфакси был частым персонажем исландских детских сказок и упоминался в ряде произведений фэнтезийной литературы.

Библиография 
 Éveline Lot-Falck, Les religions de l'Europe du Nord : Trésor spirituel de l'humanité, Fayard, 1974, 753 p.
 Patrick Guelpa, Dieux et mythes nordiques : Histoire des religions, vol. 1 de Savoirs mieux, Presses Univ. Septentrion, 1998, 130 p. (ISBN 9782859395629).
 Marc-André Wagner, Le cheval dans les croyances germaniques: paganisme, christianisme et traditions, vol. 73 de Nouvelle bibliothèque du moyen âge, Champion, 2005, 974 p. (ISBN 9782745312167).
 Adolph Schlieben, Die Pferde Des Alterthums, BiblioBazaar, 2008, 244 p. (ISBN 9780554616520) [lire en ligne].
 Marjorie Burns, Perilous realms: Celtic and Norse in Tolkien's Middle-earth, Toronto, University of Toronto Press, 2005, poche, 225 p. (ISBN 978-0-8020-3806-7), p. 105-106.

Мифические существа в скандинавской мифологии
Мифические лошади